A moszkvai Megasport arénában rendezték meg 2011. április 25. és május 1. között a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot, a nemzetközi szövetség (ISU) 44 tagszervezete képviseletében 195 versenyző/versenyző-páros részvételével. Férfiaknál 31 ország színeiben 42 versenyző, nőknél 36 ország 45 versenyzője, 15 ország 22 párosa és 23 ország 32 jégtánc párosa vett részt.

Áttekintés 
A világversenyt eredetileg Tokióban tartották volna márciusban, de a szigetországot sújtó földrengés és cunami, valamint az ezeket követő nukleáris katasztrófa következményei miatt Japánban lehetetlenné vált a rendezvény.

2011-től egy új nevezési rendszer került bevezetésre, amely egy kettős szisztéma, ahol megkülönböztetik a közvetlen nevezéseket és az előselejtezőkre való nevezést. Azoknak az országoknak a sportolói, akik a 2010-es világversenyek szerinti ranglistán egyéniben az első 18, párosokban az első 12 és jégtáncban az első 15 közé rangsorolt, azok egyenesen a rövid programba, illetve rövid táncba kerülhetnek, vagyis a verseny első érdemi szakaszába. Azon tagszervezetek, melyek az adott nemzeti kvótát az egyenes ági bejutás feltételeinek megfelelni képes versenyzőkkel nem tudták kitölteni, fennmaradt nevezési kvótájuk szerinti jelöltjeiket a selejtezőkben mérethetik meg.

A selejtezők során 12 férfi és 12 női versenyző, illetve 10 páros nyerte el a jogot, hogy az egyenes ágon a rövid és szabadprogramba bejutottakkal együtt ringbe szálljanak. A fő programban így 30 férfi és 30 női egyéni versenyző, továbbá 25 jégtánc páros mutatkozott be. Mivel a párosok számára nem rendeztek selejtezőt, a döntőben 15 nemzet képviseletében az egyenes ági 12 mellett még 10 másik, összesen 22 páros futott ki a jégre.

A következő országok indíthattak 2, vagy annál több versenyzőt:

Versenyprogram 
A világbajnokság eseményei helyi idő szerint (GMT +03:00):

A versenyen részt vevő országok

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak 
A kanadai Patrick Chan nyerte meg a férfiak versenyét, aki összetettben 280,98 ponttal végzett. Mögötte a japán bajnok, Kozuka Takahiko lett az ezüst- és a vb-újonc orosz Artur Gacsinszkij a bronzérmes. A címvédő Takahasi Dajszuke ötödik helyen zárt. A férfi viadal egyetlen magyar indulója, Vardanjan Tigran a hétfői selejtezőből nem jutott tovább.

Nők 
A japán Ando Miki szerezte meg az aranyérmet a nők versenyében, aki a rövidprogram után még második helyen állt az olimpiai bajnok dél-koreai Kim Jona mögött, akit nagyon szoros küzdelemben, alig több mint egy ponttal előzött meg a kűr során. 184,68 ponttal az olasz Carolina Kostner végzett a harmadik helyen.

Páros 
A párosoknál – rekordpontszámmal – a német színekben versenyző Olena Szavcsenko, Robin Szolkowy duó lett a győztes. A 217.85 pontot elérő, négyszeres Európa-bajnok kettős 2008 és 2009 után harmadszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A második helyen a – hazai közönség előtt szereplő – Tatyjana Voloszozsar, Makszim Trankov duó, a harmadikon pedig a címvédőként induló kínai Pang Csing, Tung Csien páros végzett.

Jégtánc 
A selejtező 13. helyén végzett, és így nem jutott tovább a Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté kettős a jégtáncosok között. A Hoffmann Nóra, Zavozin Makszim duó visszalépése miatt a tartalék sorból került a legjobbak mezőnyébe a Turóczi Dóra, Major Balázs duó, akiknek mindössze egy helyen múlt az, hogy a kűrt is előadhassák. A versenyt az amerikai Meryl Davis, Charlie White páros nyerte meg, akik 3,5 pont előnnyel győztek a kanadai Tessa Virtue, Scott Moir duóval szemben. Az amerikai Maia és Alex Shibutani kettős 163,79 ponttal a harmadik helyen zárt.

Megjegyzések

Jegyzetek 

Vilagbajnoksag
Műkorcsolya világbajnokságok